Паралимпи́йские и́гры (параолимпи́йские игры) — международные спортивные соревнования для людей с инвалидностью. Традиционно проводятся после Олимпийских игр, а начиная с летних Паралимпийских игр 1988 года — на тех же спортивных объектах; в 2001 году эта практика закреплена соглашением между МОК и Международным паралимпийским комитетом (МПК). Летние  Паралимпийские игры проводятся с 1960 года, а зимние Паралимпийские игры — с 1976 года.

Возникновение видов спорта, в которых могут участвовать люди с инвалидностью, связывают с именем английского нейрохирурга Людвига Гуттмана, который, преодолевая вековые стереотипы по отношению к таким людям, ввёл спорт в процесс реабилитации больных с повреждениями спинного мозга. Он на практике доказал, что спорт для людей с физическими нарушениями создаёт условия для успешной жизнедеятельности, восстанавливает психическое равновесие, позволяет вернуться к полноценной жизни независимо от физических нарушений, укрепляет физическую силу, необходимую для того, чтобы управляться с инвалидной коляской.

Название 
Название первоначально было связано с термином paraplegia паралич нижних конечностей, поскольку эти соревнования проводились среди людей с травмами позвоночника, однако с началом участия в играх спортсменов и с другими заболеваниями было переосмыслено как «рядом, вне () Олимпиады»; имеется в виду параллелизм и равноправие паралимпийских соревнований с олимпийскими.

Написание «параолимпийский» зафиксировано в академическом «Русском орфографическом словаре» и других словарях. Написание «паралимпийский» является ненормативным и в словарях не отмечено и употребляется только в официальных документах органов государственной власти, являясь калькой с официального названия (МОК) на английском языке — . Федеральным законом от 9 ноября 2009 г. № 253-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (принят Государственной Думой 21 октября 2009 года, одобрен Советом Федерации 30 октября 2009 года) установлено единообразное использование в законодательстве Российской Федерации слов «паралимпийский» и «сурдлимпийский», а также образованных на их основе словосочетаний: «Паралимпийский комитет России», «Паралимпийские игры» и других. В названном Федеральном законе написание указанных слов приведено в соответствие с правилами, установленными международными спортивными организациями.

Отказ от термина «параолимпийский» связан с тем, что употребление слова «олимпийский» и его производных в маркетинговых и прочих коммерческих целях необходимо каждый раз согласовывать с МОК.

Поначалу термин «Параолимпийские игры» применялся неофициально. Игры 1960 года официально назывались «Девятыми Международными Сток-мандевильскими играми» и лишь в 1984 году им был присвоен статус первых Параолимпийских игр. Первыми играми, к которым официально применялся термин «Paralympics», были игры 1964 года. Тем не менее, в ряде игр вплоть до Игр 1980 года, использовался термин «Олимпийские игры для инвалидов», в 1984 г. — «Международные игры инвалидов». Окончательно термин «параолимпийский» был официально закреплён, начиная с Игр 1988 года.

История 
В 1948 году врач Сток-Мандевилльского реабилитационного госпиталя, Людвиг Гуттман, собрал британских ветеранов, вернувшихся после Второй Мировой войны с поражением спинного мозга, для участия в спортивных соревнованиях. Называемый «отцом спорта для инвалидов», Гуттман был решительным сторонником использования спорта для улучшения качества жизни инвалидов с поражением спинного мозга. Первые Игры, ставшие прототипом Паралимпийских игр, имели название Сток-Мандевилльские игры колясочников-1948 и по времени проведения совпадали с Олимпийскими играми в Лондоне. Гуттман имел далеко идущую цель — создание Олимпийских игр для спортсменов-инвалидов. Британские Сток-Мандевилльские игры проводились ежегодно, а в 1952 году, с приездом голландской команды спортсменов-колясочников для участия в соревнованиях, Игры получили статус международных и насчитывали 130 участников. IX Сток-Мандевилльские игры, которые были открыты не только для ветеранов войны, состоялись в 1960 году в Риме. Они считаются первыми официальными Паралимпийскими играми (нумерация Паралимпийских игр была принята «задним числом» в 1988 году). В Риме соревновались 400 спортсменов на колясках из 23 стран. С этого времени началось бурное развитие паралимпийского движения в мире.

В 1976 году в Эрншёльдсвике (Швеция) состоялись первые зимние Паралимпийские игры, в которых впервые приняли участие не только колясочники, но и спортсмены с другими категориями инвалидности. В том же 1976 году летние Паралимпийские игры в Торонто вошли в историю, собрав 1600 участников из 40 стран, в числе которых были слепые и плоховидящие, параплегики, а также спортсмены с ампутированными конечностями, со спинномозговыми травмами и другими видами физических нарушений.

Соревнования, целью которых изначально было лечение и реабилитация инвалидов, стали спортивным событием высшего уровня, в связи с чем возникла необходимость создания управляющего органа. В 1982 году был создан Координационный совет международных спортивных организаций для инвалидов — ICC. В 1989 году был создан Международный паралимпийский комитет — International Paralympic Committee (IPC) и координационный совет полностью передал ему свои полномочия с 1993 года.

Другим поворотным событием в паралимпийском движении стали летние Паралимпийские игры 1988, для проведения которых использовались те же объекты, на которых проходили олимпийские соревнования. Зимние Паралимпийские игры 1992 года проходили в том же городе, и впервые (для зимних игр) на тех же аренах, что и олимпийские соревнования. В 2001 году Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский комитет подписали соглашение, по которому, начиная с 2008 года, Паралимпийские игры должны проходить в тот же год и использовать те же объекты, что и Олимпийские игры. При этом Паралимпийские игры организуются тем же оргкомитетом, что и Олимпийские, и финансируются из тех же источников. Де-факто этот порядок применялся, начиная с игр 2002 года.

Паралимпийские виды спорта 
Летние виды спорта
 Академическая гребля;
 Баскетбол на колясках;
 ;
 Велосипедный спорт;
 Выездка;
 Голбол;
 Гребля на байдарках;
 Дзюдо;
 Лёгкая атлетика;
 Настольный теннис;
 Паратриатлон;
 Парусный спорт;
 Плавание;
 Пулевая стрельба;
 Регби на колясках;
 Сидячий волейбол;
 Стрельба из лука;
 Теннис на колясках;
 Пауэрлифтинг;
 Фехтование на колясках;
 Футбол 5×5;
 Футбол 7×7.

Зимние виды спорта
 Горные лыжи;
 Кёрлинг на колясках;
 Лыжные гонки;
 Биатлон;
 Следж-хоккей;
 Пара-сноуборд.

Летние Игры

Зимние Игры

Примечания

См. также 
 Общий медальный зачёт Паралимпийских игр
 Паралимпийские талисманы
 Премия за достижения имени Ванг Юн Дай — вручается на паралимпиадах с 1988 года.
 Сурдлимпийские игры
 Специальная Олимпиада
 Спортивные танцы на колясках
 Спортсмен-ведущий (паралимпийский спорт)
 Паралимпийская классификация
 Паралимпийские зимние игры

Ссылки 

 
  — Спортивный портал о параспорте
 
  — Об исчезновении буквы О в слове параолимпийский (Марина Королева, Российская газета).
  — Спортивно-информационный сайт о паралимпийском движении

Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1960 года